Župnija Sv. Miklavž je lahko:

 Župnija Sv. Miklavž nad Laškim, Škofija Celje
 Župnija Sv. Miklavž ob Dravi, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Miklavž pri Ormožu, Nadškofija Maribor

Glaj tudi 

 Župnija Šmiklavž pri Slovenj Gradcu, Nadškofija Maribor